

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 23-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Чжоуский Сян-ван послал племена ди напасть на Чжэн и собирался сделать дискую княжну старшей женой, а сановник Фу-чэнь отговаривал вана (его речь приведена в эпизоде 15 «Го юй»).
 Весной циский князь напал на Сун, так как оно не присоединилось к союзу князей, и осадил Минь (город в Сун).
 Князь Сун Сян-гун (Цзы-фу), раненый во время битвы при Хун, умер в 5 луне, в день гэн-инь, ему наследовал сын Ван-чэнь (Чэн-гун, эра правления 636—620).
 В Чжэн Чун-эру князь не оказал почестей, хотя Шу-чжань убеждал своего брата Вэнь-гуна изменить отношение, предупреждая, что это принесёт несчастье, но затем сказал, что если Чун-эра не принимают с почестями, лучше убить его, чем отпустить (эпизод 113 «Го юй»).
 Когда Чун-эр проезжал Чу, ему оказали почести по рангу князя, ван радушно принял его (эпизод 114 «Го юй»). Циньские послы после бегства Юя направились к Чун-эру в Чу и оказали ему почести. Он решил вернуться.
 Осенью циньский князь хорошо принял Чун-эра и дал ему в жёны 5 княжон из своего рода, включая прежнюю жену Юя (Хуай-ин) (эпизоды 115—117 «Го юй»).
 Осенью чусцы воевали с Чэнь.
 Умер князь Цзинь Хуэй-гун (согласно гл.5 «Ши цзи» — в 637 г., по гл.39 — в 9 луне 637 года, в 11 луне похоронен; по «Го юй» — в 10 луне, но «Чуньцю» датирует его смерть зимой 636 года, что отвергается). На престол взошёл его сын Юй (Хуай-гун). Юй приказал всем спутникам Чун-эра вернуться, угрожая истребить семьи не выполнивших приказа. Сыновья Ху Ту не вернулись из Цинь, и Юй казнил его. В 12 луне Луань Чжи и Ци Гу тайно прибыли в Цинь, а Люй Шэн и Ци Жуй были противниками Чун-эра.
 В 11 луне умер князь Малого Ци.

См. также

Примечания